Ossouli ist der Familienname folgender Personen:

 Farah Ossouli (* 1953), iranische Malerin
 Firouzeh Görgen-Ossouli, iranisch-deutsche Künstlerin